Горње Гнојнице могу бити:

 Горње Гнојнице (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горње Гнојнице (Цетинград), насељено мјесто у општини Цетинград, Кордун, Република Хрватска